Константин Дмитриевич Петухов (21 августа 1914, Бердянск — 14 августа 1981, Москва) — советский государственный деятель. Герой Социалистического Труда (1974). Депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва. Член ЦК КПСС в 1956—1961 годах.

Биография 
Родился 21 августа 1914 года в Бердянске в семье рабочего.

С июня 1929 года работал слесарем Первомайского завода сельскохозяйственного машиностроения в Бердянске.

В сентябре 1931 года окончил Бердянский индустриальный техникум и с октября 1932 года работал техником Первомайского завода сельскохозяйственного машиностроения.

В феврале 1934 года был назначен на должность заведующего бюро методов технического контроля ОТК, затем — на должность начальника бюро технического контроля танкового отдела завода № 183 Харькове.

В феврале 1939 года закончил вечернее отделение Харьковского механико-машиностроительного института.

С июня 1940 года работал начальником технического контроля танкового завода № 183 в Харькове.

В ряды ВКП(б) вступил в декабре 1940 года.

С ноября 1941 года работал заместителем секретаря парткома завода № 183 наркомата танковой промышленности в Нижнем Тагиле.

С апреля 1945 года работал парторг ЦК ВКП(б) на Уральском танковом заводе № 183.

В декабре 1947 года был назначен на должность директора завода № 50 Министерства транспортного машиностроения СССР, а в августе 1949 года — на должность директора завода № 75 Министерства транспортного машиностроения СССР.

С апреля 1954 года работал председателем Технического совета и заместителем министра транспортного машиностроения СССР.

С 18 июля 1955 по 10 мая 1957 года работал министром тяжёлого машиностроения СССР.

В июне 1957 года был назначен на должность председателя Московского городского СНХ.

С декабря 1959 года работал председателем Государственного научно-технического комитета Совета Министров СССР и заместителем председателя Госплана СССР.

В мае 1961 года вновь был назначен на должность председателя Московского городского СНХ.

С ноября 1961 года работал директором турбинного завода им. С. М. Кирова в Харькове, с января 1965 — директором Московского завода «Динамо».

В апреле 1974 года был назначен на должность генерального директора производственного электромашиностроительного объединения «Динамо» в Москве.

В мае 1978 года Константин Дмитриевич Петухов ушёл на пенсию, став персональным пенсионером союзного значения.

Умер 14 августа 1981 года в Москве.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (1974 год);
 Два ордена Ленина;
 Орден Октябрьской Революции;
 Пять орденами Трудового Красного Знамени;
 Орден Красной Звезды;
 Орден «Знак Почёта».

Ссылки 
 
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&F5K/539a3dce/index Константин Дмитриевич Петухов];
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0004/539a3dce Биография К. Д. Петухова].

Родившиеся в Бердянском уезде
Выпускники Харьковского политехнического института
Члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Министры тяжёлого машиностроения СССР
Председатели Государственных комитетов СССР
Машиностроители
Персональные пенсионеры союзного значения
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Похороненные на Кунцевском кладбище